Un golem est, dans la mythologie juive, un être artificiel, généralement humanoïde, fait d’argile, qui a inspiré de nombreuses œuvres.

Littérature 
 1915 : Le Golem (Der Golem) de Gustav Meyrink
 1983 : Le Golem, Légende d'une légende, d'Elie Wiesel (Ed. Du Rocher) (contenant "Les miracles de la foi l'ombre du Golem", de Shlomoh Brodowicz)
 1994 : Le Golem de Londres (Dan Leno and the Limehouse Golem), roman policier de l'écrivain anglais Peter Ackroyd
 2002 : Golem, série de  écrits par Elvire, Lorris et Marie-Aude Murail
 2004 : Golems d'Alain Delbe

Cinéma 
 1915 : Le Golem (Der Golem) est un film allemand de Paul Wegener et Henrik Galeen
 1920 : Le Golem (Der Golem, wie er in die Welt kam) est un film allemand de Paul Wegener et Carl Boese
 1936 : Le Golem est un film français de Julien Duvivier
 1952 :  (Císařův pekař - Pekařův císař) est un ensemble de deux films tchécoslovaques de Martin Frič exploités ensemble.
 1967 : Le Golem est un téléfilm français de Jean Kerchbron
 1980 : Golem est un film polonais de Piotr Szulkin
 1992 : Golem, l'esprit de l'exil est un film français d'Amos Gitai
 1999 : Golem est un film italien de Louis Nero
 2002 : Golem, Golems est un film documentaire français de Pierre-Henri Salfati, diffusé sur Arte
 2004 : Le Golem de Montréal est un film canadien d'Arlette Dion et Isabelle Hayeur
 2006 : Le Golem (The Golem) est un film américain d'Ace Cruz
 2016 : Golem, le tueur de Londres (The Limehouse Golem) est un film d'horreur britannique de Juan Carlos Medina
 2018 :  est un film d'horreur israélien de Doron Paz et Yoav Paz
 Golem Creations, une société de production audiovisuelle

Economie 
 Golem Distribucion, une entreprise espagnole de distribution de films

Musique 
 1923 : Golem, opéra en un acte écrit par Nicolae Bretan. Il s'inspire de la légende de Rabbi Loew en racontant comment son golem tombe amoureux de sa petite-fille, l'infectant d'une maladie mortelle. Cette œuvre décrit donc le golem comme une  créature capable de sentiments et de réflexion.
 1926 : , opéra d'Eugen d’Albert
 1989 : Golem, opéra de John Casken

Sculpture
1971-1972 : Le Golem sculpture monumentale de Niki de Saint Phalle dans le parc Rabinovitch de Jérusalem-ouest
Le Golem Sculpture marquant l'entrée de La Plage dans les Catacombes de Paris.

Jeu vidéo 
Golem, un jeu vidéo PC sorti en 2018 de Longbow Games.
Golem, un jeu vidéo PS4 sorti en 2019 de Highwire Games.

Technologie 
 Golaem, un éditeur logiciel

Homonymie de titre